Operatie (medisch)
Ingreep (boek)